Ákos István (1267 körül –1315) országbíró, nádor
 Ákos István (?–1322) veszprémi püspök
 Ákos István (1861–1958) gyógypedagógus
 Ákos István zenész, a Generál együttes egyik alapítója